Па́вел Моро́зов:
 Морозов, Павел Васильевич (1894—?) — советский военный деятель, полковник.
 Морозов, Павел Егорович (род. 1978) — белорусский общественный деятель.
 Морозов, Павел Ефремович (1896—1941) — полковник, командир дивизии народного ополчения.
 
 Морозов, Павел Леонтьевич (1930—1996) — советский государственный деятель, председатель Хабаровского горисполкома (1971—1981)
 Морозов, Павел Матвеевич (1907—1982) — советский физик, специалист в области физической электроники, доктор физико-математических наук.
 Морозов, Павел Николаевич (1835—1919) — русский действительный тайный советник
 Морозов, Павел Павлович (1872—?) — русский генерал-майор.
 Морозов, Павел Петрович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Павел Тимофеевич (1808—1881) — литератор, публицист, метеоролог.
 Морозов, Павел Трофимович (1918—1932) — советский школьник Павлик Морозов.
 Морозов, Павел Яковлевич (1852—1911) — русский педагог.